Артуш Шайнер (1863—1938) — богемський живописець, художник-декоратор та ілюстратор, відомий найбільше своїм точним малюнком гуашшю, переважно в стилі сецесії.
 Бернард Шайнер (* 1944) — французький композитор, музичний теоретик, візуальний художник та творець лазерної арфи, яку він запатентував.

 Шайнер (Техас) — місто в окрузі Лавака.